Carlos Luna peut désigner :
 Carlos Luna (1969-), peintre cubain ;
 Carlos Luna (1981-), joueur de volley-ball vénézuélien ;
 Carlos Ariel Luna (1982-), joueur argentin de football.